gibanje''' u fizici
 pokret (sociologija) u s ciljem socijalnih promjena 
 Pokret (likovna umjetnost), element kompozicije